Mlada Hora (873 m) – szczyt w Beskidzie Małym. Znajduje się w bocznym grzbiecie Pasma Łamanej Skały. Grzbiet ten odbiega od Łamanej Skały, zwanej też Madohorą (929 m) na południe, niżej zakręcając na zachód i tworzy lewe zbocza doliny Kocierzanki. Mlada Hora znajduje się w górnej części grzbietu, pomiędzy Łamaną Skałą a Wielkim Gibasów Groniem (890 m). W zachodnim kierunku tworzy krótki grzbiet oddzielający dwa źródłowe cieki Kocierzanki, w południowo-wschodnim niski grzbiet oddzielający dolinkę Krzywego Potoku od dolinki potoku Dusica. 

Mlada Hora jest porośnięta lasem. Dawniej istniała na jej zachodnich stokach polana Patrykówka, obecnie już zarosła lasem. Przez Mladą Horę prowadzą dwa szlaki turystyczne. Rozchodzą się one nieco poniżej jej wierzchołka, na Przełęczy pod Mladą Horą.

 Szlaki turystyczne
  Przełęcz Przydawki – Gałasiówka – Przełęcz pod Mladą Horą – Anula – rozdroże pod Smrekowicą – Smrekowica – Na Beskidzie – Potrójna – przełęcz Beskidek – Leskowiec. Czas przejścia  3.30 h, 3 h
  Krzeszów – Suwory– rozdroże pod Smrekowicą – Smrekowica – Anula – Mlada Hora – Przełęcz pod Mladą Horą – Wielki Gibasów Groń – Przełęcz Płonna – Ścieszków Groń – Kocierz Rychwałdzki

Przypisy 

Szczyty Beskidu Małego